Felsted kan syfta på:

 Felsted, Danmark – en ort i Sønderjylland
 Felsted, England – en ort och civil parish i Uttlesford, Essex, England
 Felsted Kog – en del av en vik på Jyllands västkust